L'Île (roman), een roman van Robert Merle
 L'Île (tv-film), een Franse tv-film uit 1987

in samenstellingen
L'Île-Bouchard, Indre-et-Loire
L'Île-Rousse, Haute-Corse
L'Île-Saint-Denis, Seine-Saint-Denis
L'Île-d'Elle, Vendée
L'Île-d'Olonne, Vendée
L'Île-d'Yeu, op het eiland Île d'Yeu, Vendée
ook:
Lille of Rijsel, Nord
gemeenten met de naam Île
gemeenten met de naam L'Isle